Sturmius peut désigner :

Sturmius, un genre de collemboles néotropicales.
 Saint Sturm, disciple de Boniface de Mayence, fondateur de l'abbaye de Fulda en 744 ;
Jean Sturm, (1507-1589), un érudit et pédagogue protestant allemand ;
Jean Sturm (1570-1633), un  poète et mathématicien de Louvain.